Brief, een op papier gestelde boodschap
De brief (Bakker Korff), een schilderij van Alexander Hugo Bakker Korff
De brief (Ter Borch), een schilderij van Gerard ter Borch II
De brief (Goya), een schilderij van Francisco Goya

Zie ook 
De brief voor de koning (doorverwijspagina)